L'édition 2017 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve en simple, Scott Lipsky et Divij Sharan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Donald Young, des Britanniques Aljaž Bedene et Kyle Edmund et des Français Richard Gasquet et Gaël Monfils. Ils sont respectivement remplacés par Serhiy Stakhovsky, Peter Gojowczyk, Ruben Bemelmans, Cedrik-Marcel Stebe et Julien Benneteau.

Pendant le tournoi 
Âgé de 19 ans, le Grec Stéfanos Tsitsipás () fait sensation en ralliant pour la première fois de sa carrière une demi-finale d'un tournoi ATP après avoir notamment écrasé Pablo Cuevas () au  tour et battu David Goffin, son premier top 10, en 1/4 de finale.

Lauréats 
Jo-Wilfried Tsonga remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Diego Schwartzman. Il s'agit de son  de la saison.

En double, Scott Lipsky et Divij Sharan décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et Julio Peralta. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2017
Sport en Belgique en 2017
Tennis en octobre 2017